Незевай — название населённых пунктов в России:

 Незевай — хутор в Конышёвском районе Курской области.
 Незевай — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области.